Маркиз де Пальярс — испанский дворянский титул. Он был создан в 1491 году королем Фердинандом II Арагонским для Хуана Фолька де Кардоны (1446—1513), 1-го герцога де Кардона, 21-го графа де Пальярс-Собира, 6-го графа де Прадес, великого констебля Арагона.

С 1670 года и до настоящего времени титул маркиза де Пальярс носят главы дома герцогов де Мединасели.

Маркизы де Пальярс

История маркизов де Пальярс 
  (1446—1513), 1-й маркиз де Gальярс, граф де Кардона, с 1491 года — 1-й герцог де Кардона, 6-й граф де Прадес, виконт де Виламур, барон де Энтенса.
 Супруга с 1467 года Альдонса Энрикес, сестра Хуаны Энрикес и тетка короля Фердинанда Арагонского. Ему наследовал их сын:

  (1469—1543), 2-й маркиз де Пальярс, 2-й герцог де Кардона. Ему наследовала его дочь:
 Супруга с 1497 года Франсиска Манрике де Лара. Ему наследовала их дочь:

  (1504—1564), 3-я маркиза де Пальярс, 3-я герцогиня де Кардона.
 Супруг — Альфонсо де Арагон и Португаль (1489—1563), 2-й герцог де Сегорбе и граф Ампурьяс, младший сын Энрике де Арагона и Пиментеля, 1-го герцога де Сегорбе (1445—1522), и Гийомар Португальской (1468—1516). Ей наследовал их сын:

  (1539—1575), 4-й маркиз де Пальярс, 4-й герцог де Кардона, 3-й герцог де Сегорбе. Ему наследовал его сестра:

  (1543—1608), 5-я маркиза де Пальярс, 5-й герцог де Кардона, 4-й герцог де Сегорбе.
 Супруг — Диего Фернандес де Кордова и Суньига, 3-й маркиз де Комарес (1524—1601). Ей наследовал ихз внук, сын Луиса Рамона де Арагона, 10-го графа де Прадес (1568—1596):

  (1588—1640), 6-й маркиз де Пальярс, 6-й герцог де Кардона, 5-й герцог де Сегорбе, вице-король Каталонии.
 Супруга с 1605 года Хуана де Рохас и Энрикес де Кабрера (ок. 1590—1605), дочь маркиза де Поса. Первый брак был бездетным.
 Супруга с 1606 года Каталина Фернандес де Кордова и Фигероа (1589—1646), дочь маркиза де Прьего. Ему наследовал его старший сын от второго брака:

 Луис Рамон де Арагон-Кардона-Кордова и Фернандес де Кордова-Фигероа (1608—1670), 7-й маркиз де Пальярс, 7-й герцог де Кардона, 6-й герцог де Сегорбе.
 Супруга с 1630 года Марианна де Сандоваль и Рохас Энрикес де Кабрера (1614—1651)
 Супруга с 1660 года Мария Тереза де Бенавидес и Давила-Корелья (? — 1704). Ему наследовал его сын от второго брака:

  (1667—1670), 8-й маркиз де Пальярс, 8-й герцог де Кардона, 7-й герцог де Сегорбе. После его смерти в 1670 года началась судебная тяжба за наследство и титулы между его дядей Педро Антонио Рамоном Фольком де Кардоной (1611—1690), братом 7-го маркиза де Пальярса, который не хотел, чтобы титулы дома Кардона перешли в другой дом, и старшей сводной сестрой Хоакина, Каталиной Антонией де Арагон Фольк де Кардона и Кордова, которая в конечном итоге выиграла процесс и принесли титулы в дома Мединасели. Несмотря на это, Педро Антонио Фольк де Кардона считался в доме Мединасели 9-м маркизом де Пальярс.

  (1635—1697), 10-я маркиза де Пальярс, 9-я герцогиня де Кардона, 8-я герцогиня де Сегорбе.
 Супруг с 1653 года Хуан Франсиско де ла Серда Энрикес де Рибера (1637—1691), 8-й герцог де Мединасели, 6-й герцог де Алькала-де-лос-Гасулес. Ей наследовал их сын в 1697 году:

  (1660—1711), 11-й маркиз де Пальярс, 9-й герцог де Мединасели, 10-й герцог Кардона и т. д.
 Супруга с 1678 года Мария де ла Ньевес Тельес-Хирон и де Сандоваль (ок. 1660—1732). Ему наследовал в 1711 году его племянник, сын его сестры Феличе Марии де ла Серда и Арагон (1657—1709), и Луиса Фернандеса де Кордовы и Фернандеса де Кордовы, 7-го герцога де Ферия и 7-го маркиза де Прьего (1650—1690)

 Николас Фернандес де Кордова и де ла Серда (1682—1739), 12-й маркиз де Пальярс, 10-й герцог де Мединасели, 11-й герцог де Кардона, 9-й герцог де Ферия и тд.
 Супруга с 1703 года Херонима Мария Спинола де ла Серда (1687—1757). Ему наследовал в 1739 году их сын:

 Луис Антонио Фернандес де Кордова и Спинола (1704—1768), 13-й маркиз де Пальярс, 11-й герцог де Мединасели, 12-й герцог дже Кардона и 10-й герцог де Ферия
 Супруга с 1722 года Мария Тереза де Монкада и Бенавидес (1707—1756), которая в 1727 году после смерти своего отца унаследовала титулы 7-й герцогини де Каминья, 7-й маркизы де Айтона и 11-й графини де Медельин. Ему наследовал в 1768 году их старший сын:

 Педро де Алькантара Фернандес де Кордова и Монкада (1730—1789), 14-й маркиз де Пальярс, 12-й герцог де Мединасели, 13-й герцог де Кардона, 11-й герцог де Ферия, 8-й герцог де Каминья и т. д.
 Супруга с 1747 года Мария Франсиска Гонзага ди Кастильоне (1731—1757), дочь Франческо Гонзаги, 1-го герцога де Сольферино
 Супруга с 1761 года Мария Петронила Пиментель Сернесио и Гусман (1746—1802), 8-я маркиза де Мальпика, 7-я маркиза де Мансера, 8-я маркиза де Повар, 5-я маркиза де Монтальво, графиня де Годомар. Ему наследовал в 1789 году его старший сын от первого брака:

 Луис Мария Фернандес де Кордова и Гонзага (1749—1806), 15-й маркиз де Пальярс, 13-й герцог де Мединасели и т. д.
 Супруга с 1764 года Хоакина Мария де Бенавидес и Пачеко, 3-я герцогиня де Сантистебан-дель-Пуэрто (1746—1805). Ему наследовал в 1806 году их старший сын:

  (1780—1840), 16-й маркиз де Пальярс, 14-й герцог де Мединасели и т. д.
 Супруга с 1802 года Мария де ла Консепсьон Понсе де Леон и Карвахаль (1783—1856). Ему наследовал в 1840 году их старший сын:

  (1813—1873), 17-й маркиз де Пальярс, 16-й герцог де Мединасели и т. д.
 Супруга с 1848 года Анхела Аполония Перес де Баррадас и Бернуй, 1-я герцогиня де Дения и Тарифа (1827—1903). Ему наследовал в 1873 году их старший сын:

  (1851—1879), 18-й маркиз де Пальярс,, 16-й герцог де Мединасели и т. д.
 Супруга с 1875 года Мария Луиза Фитц-Джеймс Стюарт и Портокарреро, 12-я герцогиня де Монторо (1853—1876)
 Супруга с 1878 года Касильда Ремигия де Салаберт и Артеага, 9-я маркиза де ла Торресилья (1858—1936). Ему наследовал в 1880 году его единственный сын от второго брака:

  (1879—1956), 19-й маркиз де Пальярс, 17-й герцог де Мединасели и т. д.
 Супруга с 1911 года Анна Мария Фернандес де Энестроса и Гайосо де лос Кобос (1879—1938)
 Супруга с 1939 года Мария Консепсьон Рей де Пабло-Бланко (? — 1971). Ему наследовала в 1956 году его старшая дочь от первого брака:

 Виктория Евгения Фернандес де Кордова и Фернандес де Энестроса (1917—2013), 20-я маркиза де Пальярс, 18-я герцогиня де Мединасели и т. д.
 Супруг с 1938 года Рафаэль де Медина и Вильялонга (1905—1992)

В 2018 году титул унаследовала её правнучка:

 Виктория Елизавета фон Гогенлоэ-Лангенбург и Шмидт-Полекс (род. 1997), 21-я маркиза де Пальярс, 20-я герцогиня де Мединасели и т. д. Единственная дочь принца Марко Гогенлоэ-Лангенбурга, 19-го герцога де Мединасели (1962—2016), и Сандры Шмидт-Полекс (род. 1968), внучка принца Макса фон Гогенлоэ-Лангенбурга (1931—1994), и Анны Луизы де Медина и Фернандес де Кордовы, 13-й маркизы де Наваэрмоса и 9-й графини де Офалия (1940—2012), единственной дочери Виктории Евгении Фернандес де Кордовы, 18-й герцогини де Мединасели (1917—2013).

Генеалогическое древо маркизов де Пальярс 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Графство Пальярс
 Графство Верхний Пальярс
 Графство Нижний Пальярс
 Виконт де Пальярс
 Герцог Мединасели
 Герцог Сегорбе
 Герцог Кардона

Источники 
 Fundación Casa Ducal de Medinaceli

Маркизы Испании